Xiphos  ξίφος – prosty, obosieczny miecz używany w starożytnej Grecji. 

Pierwotnie wykonywany z brązu, o głowni długiej na ok. 50-60 cm, z trzonem. Głownia rozszerzała się, osiągając największą szerokość pośrodku sztychu. W okresie klasycznym miecz ten wykonywany był z żelaza, ale jego podstawowa forma, o głowni zazwyczaj nie dłuższej niż 60 cm, o liściastym kształcie, najszerszej w ok. 2/3 długości pozostała właściwie bez zmian. Była to podstawowa broń boczna hoplitów, nadająca się zarówno do cięcia, jak i - przede wszystkim - do kłucia. Podstawową bronią greckiego piechura była jednak włócznia - miecz stanowił uzupełnienie, używane po stracie włóczni lub w bliskim zwarciu. Noszono go na pendencie, na biodrze. Od V w. p.n.e. częściowo wypierany przez jednosieczną machairę.

Podobni hoplitom hypaspiści z czasów Aleksandra Wielkiego także używali włóczni, oraz xiphosów jako broni dodatkowej.

Przypisy 

Miecze